Lumbier (baskiska: Ilunberri) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Lumbier ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lumbier är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Lumbier. Runt Lumbier är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sangüesa,  km söder om Lumbier. Trakten runt Lumbier består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra